Александр Иванович Тихменев 1-й () — военачальник русского императорского и Белого флотов, контр-адмирал, начальник штаба Русской эскадры. Участник Первой мировой войны и Гражданской войны в России.

Биография 
В 1901 году окончил Морской корпус c производством в мичманы. В 1901—1902 годах вахтенный начальник транспорта «Буг».

30 апреля 1903 — вахтенный начальник крейсера «Память Меркурия». В 1904 году окончил минный офицерский класс. С 1905 года минный офицер броненосца «Три Святителя». В 1906—1907 годах минный офицер броненосца «Двенадцать апостолов» и канонерской лодки «Терец».

1908 год командир миноносца № 272, преподаватель в минной школе Черноморского флота. В 1911 году произведён в старшие лейтенанты, и. д. старшего офицера крейсера «Память Меркурия». 6 декабря 1913 — капитан 2-го ранга за «отличие по службе».

В 1914—1915 годах командир эскадренного миноносца «Жуткий». В 1915—1917 годах командир эскадренного миноносца «Беспокойный». В 1917 году капитан 1-го ранга и командир линейного корабля «Воля» (бывший Александр III).

В июне 1918 года принял командование над Черноморским флотом у вице-адмирала М. П. Саблина при отъезде его в Москву для обсуждения вопроса о затоплении флота. Отказался выполнять приказа о затоплении кораблей. Вопреки этому приказу 17 июня 1918 года увел часть кораблей (линкор «Боля» и шесть эсминцев — «Беспокойный», «Дерзкий», «Живой», «Пылкий», «Жаркий» и «Поспешный») обратно в Севастополь, сдав приведенные из Новороссийска корабли командующему в Крыму Черноморским флотом адмиралу Канину В. А.
После прихода союзных кораблей и войск в Крым (11 — 12.1918) Тихменев был зачислен в резерв Морского управления штаба генерала А. И. Деникина, а позже — штаба генерала П. Н. Врангеля. 17 октября 1920 года назначен Врангелем начальником штаба Морского управления Русской армии. Обеспечивал подготовку и проведение эвакуации Русской армии из Крыма в ноябре 1920. После прихода Черноморского флота в Константинополь и перехода в Бизерту (Тунис) в декабре1920 адмирал Тихменев был назначен начальником штаба Русской эскадры  в эмиграции. С 29 октября 1924, когда Франция признала большевистскую Россию, остался на положении эмигранта в Тунисе.

Умер в Бизерте в 1959 году. Похоронен на кладбище Боржель в городе Тунисе.

Отличия 
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом
 Турецкий Орден Меджидие 4-й степени

Семья 

Жена: Ольга Порфирьевна (1882—11.03.1970)

Дочь: Кира (1904—1978). Муж: А. А. Геринг (1895—1977)

Ссылки 
 
 Хронос

Выпускники Морского кадетского корпуса
Моряки Первой мировой войны (Россия)
Адмиралы России (Белое движение)
Русские эмигранты первой волны в Тунисе
Командующие Черноморским флотом
Участники затопления кораблей в Цемесской бухте